Vogelsang heißen folgende geographische Objekte:

Orte in Deutschland:
 Vogelsang (Ascheffel), Ortsteil der Gemeinde Ascheffel, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Vogelsang (Barnstorf), Ortsteil der Gemeinde Barnstorf, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Vogelsang (Bleckede), Ortsteil der Stadt Bleckede, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Vogelsang (Buxtehude), Ortsteil der Hansestadt Buxtehude, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Vogelsang (Damp), Ortsteil der Gemeinde Damp, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Vogelsang (Diedorf), Ortsteil des Marktes Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Vogelsang (Ettlingen), Ortsteil der Großen Kreisstadt Ettlingen im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Vogelsang (Flensburg), Stadtbezirk und Landschaftsschutzgebiet der Stadt Flensburg, Schleswig-Holstein
 Vogelsang (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Vogelsang (Gevelsberg), Ortsteil der Stadt Gevelsberg, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsang (Gleichen), Ortsteil der Gemeinde Gleichen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Vogelsang (Gommern), Ortsteil der Stadt Gommern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Vogelsang (Gotteszell), Ortsteil der Gemeinde Gotteszell, Landkreis Regen, Bayern
 Vogelsang (Großharrie), Ortsteil der Gemeinde Großharrie, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Vogelsang (Herscheid), Ortsteil der Gemeinde Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsang (Ingelfingen), Wüstung im zentralen Stadtteil von Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Vogelsang (Kalefeld), Ortsteil der Gemeinde Kalefeld, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Vogelsang (Kellenhusen), Ortsteil der Gemeinde Kellenhusen, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Vogelsang (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsang (Kramerhof), Ortsteil der Gemeinde Kramerhof, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Vogelsang (Lalendorf), Ortsteil der Gemeinde Lalendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Vogelsang (Leibertingen), Gehöft in Thalheim, Ortsteil der Gemeinde Leibertingen, im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Vogelsang (Lensahn), Ortsteil der Gemeinde Lensahn, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Vogelsang (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Vogelsang (Mittenwalde), Wohnplatz der Stadt Mittenwalde, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Vogelsang (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsang (Nehmten), Ortsteil der Gemeinde Nehmten, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Vogelsang (Neuburg), Ortsteil der Gemeinde Neuburg, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Vogelsang (Neusäß), Ortsteil der Stadt Neusäß, Landkreis Augsburg, Bayern
 Vogelsang (Neuss), Stadtteil von Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsang (Odertal), Gemeinde im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Vogelsang (Ottobeuren), Ortsteil des Marktes Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Vogelsang (Petershagen), Ortsteil der Stadt Petershagen, Landkreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsang (Randowtal), Wohnplatz der Gemeinde Randowtal im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Vogelsang (Röthenbach), Ortsteil der Gemeinde Röthenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Vogelsang (Rheinbach), Ortsteil der Stadt Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsang (Salzbergen), Ortsteil der Gemeinde Salzbergen, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Vogelsang (Schwentinental), Ortsteil der Stadt Schwentinental, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Vogelsang (Selpin), Ortsteil der Gemeinde Selpin, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Vogelsang (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Vogelsang (Solingen), Ortsteil der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Vogelsang (Stoltebüll), Ortsteil der Gemeinde Stoltebüll, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Vogelsang (Stralsund), Ortsteil der Kreisstadt Stralsund im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Vogelsang (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Vogelsang (Ühlingen-Birkendorf), Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Vogelsang (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Vogelsang (Zehdenick), Ortsteil der Stadt Zehdenick im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Vogelsang (Vogelsang-Warsin), Ortsteil der Gemeinde Vogelsang-Warsin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Gemeindeteile in Österreich:
 Vogelsang (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Vogelsang (Stadtteil von Steyr), Ortslage der Statutarstadt Steyr, Oberösterreich

Ortsteile in der Schweiz:
 Vogelsang (Lengnau), Weiler in der Gemeinde Lengnau AG, Kanton Aargau
 Vogelsang (Domat/Ems), Weiler in der Gemeinde Domat/Ems, Kanton Graubünden
 Vogelsang (Rapperswil), Ortschaft der Gemeinde Rapperswil BE, Kanton Bern
 Vogelsang (Fischingen), Ortschaft nördlich Oberwangen, Gemeinde Fischingen TG, Kanton Thurgau
 Vogelsang AG, Ortschaft/ein Dorf in der Gemeinde Gebenstorf im Kanton Aargau

historisch, Exonyme:
 Skowronki (Sztutowo), Gmina Sztutowo, Woiwodschaft Pommern, Polen (Vogelsang, Freie Stadt Danzig)
 Zakrzewiec im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (Vogelsang, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Zalesie (Malechowo), Ortslage im Dorf Drzeńsko, Malechowo im Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern, Polen (Vogelsang, Kreis Schlawe, Pommern)
 Krasnosnamenskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Vogelsang, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Vogelsang (Marienburg), Ortsteil von Marienburg (Malbork), Woiwodschaft Pommern, Polen
 Burg Wojaczów (Burg Vogelsang), in Konradswaldau, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Podlesí (Kašperské Hory), Ortsteil der Stadt Kašperské Hory, Tschechien
 Lhotka (Tisová u Tachova), Ortsteil der Gemeinde Tisová u Tachova, Tschechien

Straßen:

 Vogelsang (Berlin), eine Straße in Berlin  Steglitz-Zehlendorf
 Vogelsang (Bremen), eine Straße in Bremen
 Vogelsang (Potsdam), eine Straße in Potsdam
 Vogelsang (Rostock), eine Straße in Rostock

Baulichkeiten:
 Ordensburg Vogelsang (Preußen), ehemalige Burg des Deutschen Ordens auf dem linken Weichselufer gegenüber Thorn (erste Burg des Deutschen Ordens in Preußen)
 NS-Ordensburg Vogelsang, ehemalige NSDAP-Schulungsstätte bei Gemünd in der Eifel
 Schloss Vogelsang (Gebenstorf),  Wasserschloss bei Gebenstorf AG, wo Flüsse Aare, Reuss und Limmat zusammenfließen
 Ansitz Vogelsang in Graz
 Schloss Vogelsang (Vogelsang-Warsin), Herrenhaus in Vogelsang-Warsin in Mecklenburg-Vorpommern
 Gut Vogelsang-Grünholz im Damp, Schleswig-Holstein
 Gut Vogelsang (Hamminkeln), denkmalgeschützter Gutshof in Hamminkeln in Nordrhein-Westfalen
 Haus Vogelsang, mittelalterlicher Adelssitz in Datteln
 Haus Vogelsang (Krefeld), Landhaus im modernen Stil in Krefeld
 Villa Vogelsang, Villa im Essener Stadtteil Horst

 Kartause Vogelsang, ehemaliges Kartäuserkloster bei Jülich

 C.F. Vogelsang, eine ehemalige Tabakfabrik in Bremen (1857–1965)
 Gymnasium Vogelsang in Solingen

Berge:
 Vogelsang (Sudelfeld), 1563 m, im Mangfallgebirge
 Vogelsang (Bayerischer Wald), 1022 m, im Bayerischen Wald
 Vogelsang (Sauerland), 595 m, im Sauerland bei Meschede
 Vogelsangberg, 516 m, in Wien

Gegenden, Fluren:
 mehrere Weinlagen, siehe Liste der Weinlagen der Pfalz

 Vogelsang (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Truppenübungsplatz Vogelsang, ehemaliger Truppenübungsplatz in der Eifel

Vogelsang steht für:
 eine  Adelsfamilie, siehe Vogelsang (Adelsgeschlecht)
 Vogelsang (Name), für Träger des Namens siehe dort
 Monica Vogelsang, deutscher Stummfilm (1919)
 Vogelsang (Unternehmen), deutsches Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Essen (Oldenburg)
 Vogelsang (auch Vogelgezwitscher oder Vogelgeschrey) ist ein Effektregister der Orgel, siehe Nachtigall (Orgel)

Siehe auch:
 Fuglsang
 Vogelgesang
 Voglsang
 Vogelgsang